Бабенки — название населённых пунктов:

Россия 
 Бабёнки — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Бабенки — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Бабенки — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Бабенки — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Бабенки — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Бабенки — деревня в составе Троицкого административного округа Москвы (до 2012 года в Подольском районе Московской области).
 Бабенки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Бабенки — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Бабенки — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Бабенки — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Бабёнки — деревня в Старицком районе Тверской области.

Украина 
 Бабенки — село в Богодуховском районе Харьковской области.